Ganymede a fost împărțit în 15 quadrunghiuri .

Referințe

Legături externe 

 https://web.archive.org/web/20080328104312/http://webgis.wr.usgs.gov/pigwad/down/Jovian_satellites.htm